Ergoden (griechisch έργον: Werk und όδος: Weg) bezeichnet:

 Ergodenhypothese
 Ergodensätze, speziell den individuellen Ergodensatz, auch Birkhoffscher Ergodensatz genannt, und den Lp-Ergodensatz
 Ergodentheorie
 Ergodenzerlegung

Siehe auch:
 Ergodizität
 Hopf’sches Maximal-Ergodenlemma, Ergebnis der Ergodentheorie
 Ergodischer stochastischer Prozess